Lynx lynx balcanicus este o subspecie a râsului eurasiatic găsită în sud-vestul Balcanilor, Serbia, vestul Macedoniei de Nord și cu populații mai mici în Albania și posibil și în Grecia, Kosovo și Muntenegru. Numărul total de indivizi adulți și subadulți al subspeciei este estimat la 27–52 de indivizi. L. l. balcanicus este clasificată de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii ca fiind o subspecie .

Note 

balcanicus, Lynx lynx
Mamifere din Europa
Mamifere descrise în 1941